John se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Volker John
 Albin John